

Білогорський — селище, Уланський район, Східноказахстанська область

Білогорський — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Білогорський — хутір, Аургазинський район, Башкортостан
 Білогорський — селище, Біляєвський район, Оренбурзька область